A 2015. évi Európa játékokon a lány vízilabdatornát június 12. és 20. között tartották.

Résztvevők

Eredmények

Csoportkör 

Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint értendők.

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 7–12. helyért

A 11. helyért

A 7–10. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Egyenes kieséses szakasz

Az elődöntőbe jutásért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

Lány vízilabdatorna